Alauí es un adjetivo procedente del árabe `alāwī, que a su vez deriva del nombre propio de varón `Alī. Puede referirse a:
la dinastía alauí, reinante en el Reino Alauita de Marruecos;
la dinastía de Muhammad Ali, que reinó en Egipto y que era conocida también como alauí;
el alauismo, una rama minoritaria del islam chií.